Jonas (película) puede referirse a:

 Jonas película brasileña de 2015 dirigida por Lô Politi;
 Jonas película francesa de 2018 dirigida por Christophe Charrier.